Manchag es un corregimiento del departamento colombiano de  Nariño, perteneciente al municipio de Santacruz.

Su ubicación geográfica está en las coordenadas N 1° 16' 0'' W 77° 41' 0'' y está a 2.609 .

Referencias 

Corregimientos de Nariño